Gonatopsis japonica är en bläckfiskart som beskrevs av Okiyama 1969. Gonatopsis japonica ingår i släktet Gonatopsis och familjen Gonatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
japonica